Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Söderling che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (finale)
 Robin Söderling (Campione)
 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)

 Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2006